Daniel Lesueur peut désigner :
 Daniel Lesueur, nom de plume de Jeanne Loiseau (1854-1921), femme de lettres et philanthrope française, épouse d'Henry Lapauze ; 
 Daniel-Lesueur (avec un trait d'union), pseudonyme de Jeanne Loiseau vers la fin de sa vie ;
 Daniel Lesueur (né en 1952), journaliste musical, animateur de radio et auteur français.

Nom de voie 
 L'avenue Daniel-Lesueur, une impasse du , en hommage à la femme de lettres ci-dessus.

Voir aussi 
 Daniel-Lesur (1908-2002), compositeur français